Le terme ligne 118 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ancienne ligne 118 du tram de Budapest

Voies ferrées 
 Ligne 118 des chemins de fer belge

Voir aussi 
  

118